"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1979./80.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Brčkoga.

Ljestvica 

 "Rudar Ljubija" (Prijedor) - iz mjesta Ljubija, ali djelovali i nastupali u Prijedoru

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Regionalna liga BiH - Jug 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 147-150 
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003) , Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 239-245 
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 214 
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989., str. 78 
 forum.sportsport.ba, Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine, (prema raznim izvorima), objave od 11. ožujka 2011., pristupljeno 18. listopada 2017. 
  

1979-80 
 
1979-80